In matematica, il termine involuzione può riferirsi a due concetti diversi:
 involuzione – In analisi funzionale, funzione inversa di sé stessa;
 involuzione – In geometria descrittiva e in analisi funzionale, particolare corrispondenza omologica.